Андреа Барньяни (; родился 26 октября 1985 года в Риме) — итальянский профессиональный баскетболист, выступал в сезоне 2016/17 за клуб «Баскония». Играет на позициях центрового и тяжёлого форварда, как и многие игроки европейской школы хорошо бросает со средней и дальней дистанции. Был выбран на драфте НБА 2006 года под первым номером. Игрок национальной сборной Италии.

Биография 
Барньяни начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в команде итальянской Серии Б2 «Стелла Адзура» из Рима, через год перешёл в один из сильнейших клубов Италии «Бенеттон Тревизо». В этой команде он год за годом прогрессировал, играя в Серии А и Евролиге, в 2006 году стал чемпионом Италии и получил титул восходящей звезды Евролиги. В 2006 году он стал первым европейцем, выбранным на драфте НБА под первым номером, его взял клуб «Торонто Рэпторс». В дебютном сезоне довольно успешно выходил со скамейки вместо капитана «Рэпторс» Криса Боша или опытного испанца Хорхе Гарбахосы, помог команде впервые в её истории занять первое место в своём дивизионе и впервые за пять лет выйти в плей-офф, сам Барньяни занял второе место в опросе на звание новичка года и был включён в сборную новичков по итогам сезона. Во втором сезоне переквалифицировался из тяжёлого форварда в центрового и с уходом Гарбахосы стал регулярно выходить в стартовой пятёрке, хотя его статистика несколько ухудшилась. Третий сезон Барньяни начал сменщиком Боша и Джермейна О’Нила, после обмена О’Нила в «Майами Хит» Андреа занял место в стартовой пятёрке и провёл свой лучший сезон в НБА.

Выступал за юниорскую и молодёжную (до 20 лет) сборные Италии. В 2007 году в составе национальной сборной Италии принимал участие в чемпионате Европы, где Италия заняла девятое место. На турнире Барньяни принял участие в шести матчах, в среднем за игру набирал 12,7 очков и делал 5 подборов.

10 июля 2013 года команда обменяла Андреа Барньяни в «Нью-Йорк Никс» на Стива Новака, Маркуса Кэмби и Квентина Ричардсона.

17 июля 2015 года Барньяни подписал контракт с «Бруклин Нетс». 20 февраля 2016 года он был отчислен из клуба новым генеральным менеджером Шоном Марксом.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 
 NBADraft.net

Баскетболисты Италии
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки БК «Баскония»
Чемпионы Италии по баскетболу
Игроки сборной Италии по баскетболу